Henry Fowler peut faire référence à :

 Henry Fowler (1779–1838), auteur d'hymnes anglais
 Henry Fowler (1799–?), Homme politique américain
 Henry Fowler,  vicomte Wolverhampton (1830–1911), homme politique britannique
 Henry Watson Fowler (1858–1933), maître d'école anglais, lexicographe et commentateur de l'utilisation de l'anglais
 Henry Fowler, joueur anglais de rugby à XV qui a joué dans les années 1870
 Henry Fowler (mort 1896), meurtrier victorien
 Sir Henry Fowler, (1870–1938) ingénieur de locomotive anglais
 Henry Fowler,  vicomte Wolverhampton (1870–1943), fils de Henry Hartley Fowler,  vicomte Wolverhampton
 Henry Weed Fowler (1878–1965), zoologiste
 Henry H. Fowler (1908–2000), secrétaire américain au Trésor
 Henry Fowler (1915-2007), éducateur et homme politique jamaïcain

Voir aussi
 Harry Fowler